Табора () — одна из 30 областей Танзании. Имеет площадь 76 151 км², по данным переписи 2012 года её население составляло 2 291 623 человек. Административным центром области является город Табора.

География 
Табора расположена в центральной части страны, граничит на севере с областью Шиньянга, на востоке — с областью Сингида, на юге — с областью Мбея, на юго-западе — с областью Руква, на западе — с областью Кигома.

Административное деление 
Административно область разделена на 6 округов:
 Уйуи
 Урамбо
 Сиконге
 Игунга
 Нзега
 Табора городской

Ссылки 
 Population Distribution by Administrative Units, United Republic of Tanzania, 2012
 National Bureau of Statistics Ministry of Planning, Economy and Empowerment

Области Танзании